Molekulska formula -{C20H23NO3}- se može odnositi na:

 N-Metil-3-piperidil benzilat
 Enpiperat